Die SAP Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Februar 2007 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Open 13 in Marseille und die Brasil Open in Costa do Sauípe gespielt, welche genau wie Turnier in San José zur Kategorie ATP International Series zählte.

Titelverteidiger war der Brite Andy Murray, der es erneut schaffte das Turnier zu gewinnen. Wie schon im Vorjahr gewann er gegen den Setzlistenersten Andy Roddick, dieses Mal war er aber selbst an Position 3 gesetzt. Im Finale besiegte er den Kroaten Ivo Karlović in dessen zweiten Finale. Er gewann damit den zweiten Titel seiner Karriere, beide gewann er in San José.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jonas Björkman und John McEnroe, traten beide nicht erneut an, McEnroe hatte seine Karriere schon beendet. Im Finale setzten sich die ungesetzten Eric Butorac und Jamie Murray, Bruder des Einzelsiegers, gegen die an vier gesetzten Chris Haggard und Rainer Schüttler durch. In dieser Konstellation war es der erste Titel der Turniersieger sowie für beide auch der erste Titel generell in der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 391.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 416.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in San José (Kalifornien)